Генезий (Генесий; ) — мужское имя. Известные носители:
 Генезий Арльский (казнён в 303/308) — христианский святой
 Генезий Римский — христианский святой
 Генезий — христианский святой, епископ Брешелло
 Генезий Арвернский — епископ Клермона (656 — ок. 662), святой
 Генезий (ум. в 725) — граф Клермона, святой
 Генезий Лионский — епископ Лиона (659—678), святой
 Генезий Картахенский (VIII—IX вв.) — христианский святой
 Иосиф Генезий (X в.) — византийский историк